A Mark szó jelentései:

 Mark - a Dender mellékfolyója
 Mark - a Dintel mellékfolyója
 Mark - belga település Hainaut tartományban
 Mark Grófság történelmi állam 1198-1609 között, utána Brandenburg, illetve Poroszország része.
 Mark - magyar énekes